Skillman – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey

Osoby o tym nazwisku:
 Melanie Skillman – amerykańska łuczniczka, olimpijka